Гавез може бити:

 Гавез (Крушевац), насељено место града Крушевца, или
 Гавез, лековита биљка.